Mariaberg steht für:

Orte:
 Mariaberg (Gammertingen), Ortsteil von Gammertingen, ehemaliges Kloster
 Mariaberg (Kempten), Ortsteil von Kempten, Bayern
 Mariaberg (Velden), Ortsteil von Velden (Vils), Landkreis Landshut, Bayern

Klöster
 Kloster Mariaberg, ehemaliges Kloster, Stiftung und Lehrerbildungsstätte in Rorschach, Schweiz

Siehe auch:
 Marienberg (Begriffsklärung)
 Mariaberget, Stadtviertel von Stockholm, Schweden